Thaddée est un nom propre utilisé comme prénom.

Variantes linguistiques 
On rencontre les variantes Tadej, Taddeo, Tadeus, Tadeusz, Tadeuz, Thadée et Thadé .

 Saints des églises chrétiennes Thaddée peut désigner plusieurs saints ou bienheureux des Églises chrétiennes :
 Thaddée (), nom donné à l'apôtre Jude pour le distinguer de Judas ; célébré le 28 octobre en Occident, le 19 juin en Orient.
 Thaddée d'Édesse († ?), l'un des Septante disciples qui évangélisa la Mésopotamie ;
 Thaddée de Constantinople († vers 818), esclave Scythe (slave) de saint Théodore Stoudite, devenu moine du Stoudion de Constantinople, martyr par flagellation ; célébré le 29 décembre.
 Thaddée Lieu († 1823), bienheureux, prêtre chinois dans la province de Zyuthuan, emprisonné deux ans avant d'être étranglé ; célébré le 24 novembre
 Thaddée Dulny (°1914 - †1942), ou Tadeusz Dulny'', bienheureux, séminariste polonais mort au camp de concentration de Dachau en Bavière ; célébré le 6 août.

Prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Thaddée.

Toponyme 
 Saint-Thaddée est un monastère arménien situé dans la province iranienne d'Azerbaijan-e-gharbi, à côté de Chaldoran, à une vingtaine de kilomètres de Maku.

Notes et références